Ольшавце () — село и одноимённая община в районе Бардеёв Прешовского края Словакии. В письменных источниках начинает упоминаться с 1383 года.

География 
Село расположено в центральной части края, в долине реки Чермошины, при автодороге . Абсолютная высота — 237 метров над уровнем моря. Площадь муниципалитета составляет 5,06 км².

Население 
По данным последней официальной переписи 2011 года, численность населения Ольшавце составляла 181 человек.
Динамика численности населения общины по годам:

Примечания 

Населённые пункты Словакии